Mabool: The Story of the Three Sons of Seven — третий студийный альбом израильской ориентал-метал-группы Orphaned Land.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Kobi Farhi — Vocals, Narration, Chants, Growls, Vocals (backing), Vocals (choirs)
 Yossi Sassi — Guitars, Saz, Bouzouki, Oud, Vocals (choirs)
 Matti Svatizky — Guitars
 Uri Zelcha — Bass, Bass (fretless)
 Eden Rabin — Keyboards, Piano, Vocals (choirs)

Приглашённые музыканты 
 Oren Koren — Violin
 Noam Wiesenberg — Cello
 David Sasi — Vocals (choirs)
 Avi Ratzon — Vocals (choirs)
 Yariv Malka — Vocals (choirs)
 Erez Caspi — Vocals (choirs)
 Avi Diamond — Drums
 Avi Agababa — Percussion
 Shlomit Levi — Vocals (female)

Прочие 
 Jan Meininghaus — Graphic design, Artwork
 Erez Caspi — Recording, Engineering, Mixing, Programming, Editing
 Uri Zelcha — Producer, Design
 Kobi Farhi — Producer, Recording
 Yossi Sassi — Producer, Programming, Editing
 Matti Svatizky — Producer
 Eden Rabin — Producer
 Marselo David Kovalsky — Engineering
 Simon Vinestock — Engineering, Mixing, Programming, Editing
 Yossi Hason — Programming, Editing
 Itamar Gero — Photography
 Lee Zohar — Mastering
 Rafi Nahmias — Engineering
 Daniel Ya’ari — Engineering

Примечания 

Альбомы Orphaned Land
Альбомы Century Media Records